Kazlų Rūda (plaats), plaats in Litouwen
 Kazlų Rūda (gemeente), gemeente in Litouwen